El Asedio de Soyapango es una operación en curso del gobierno salvadoreño que lleva a acabo arrestar a miembros de pandillas criminales la Mara Salvatrucha y la pandilla Mara Barrio 18 en la ciudad de Soyapango. La operación se lleva a cabo desde el 3 de diciembre del 2022, cuando el presidente Nayib Bukele, anunció que 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad del país rodearon la ciudad. Al 6 de diciembre de 2022, un total de 185 presuntos pandilleros han sido arrestados.

Antecedentes 
El 27 de marzo del 2022, el gobierno salvadoreño declaró el estado de emergencia luego de un aumento en los asesinatos que resultó en 87 asesinatos entre el 25 y 27 de marzo. Desde marzo del 2022 hasta noviembre del 2022, el gobierno arrestó a un total de 58.096 personas con afiliaciones a las dos bandas criminales más grandes del país, la MS-13 y la Mara 18.La Guerra contra las pandillas fue duramente criticada por gobiernos extranjeros y grupos de derechos humanos (Human Rights Watch), alegando que el gobierno esta violando los derechos humanos y ha utilizado arrestos arbitrarios.

La Operación 
El 3 de diciembre del 2022, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció que alrededor de 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad del país, compuestas por 8.500 soldados y 1.500 policías, Rodearon la ciudad de Soyapango con el objetivo de arrestar a todos los miembros de las pandillas en la ciudad. Los soldados bloquearon caminos y allanaron casas en busca de pandilleros, además de verificar los documentos de identidad de cualquier persona que saliera de la ciudad.Según René Merino Monroy, Ministro de la Defensa Nacional, en los primeros tres días del operativo fueron detenidas un total de 185 personas.

Reacciones 
Los Residentes de Soyapango expresaron su apoyo hacia el operativo.

Referencias 

Conflictos en 2022
Conflictos en 2023
Crimen en El Salvador
Guerras de El Salvador